Nepenthes diatas (del indonesio: diatas, 'arriba', 'en lo más alto') es una especie de planta carnívora tropical endémica a Sumatra, en donde crece entre una altura de 2400 y 2900 m al nivel del mar.

Nepenthes diatas fue oficialmente descrita en 1997 por Matthew Jebb y Martin Roy Cheek en su monografía "A skeletal revision of Nepenthes (Nepenthaceae)", publicada en el periódico botánico Blumea. No obstante, el nombre N. diatas ya había sido usado por lo menos desde 1994.

Taxonomía 

En 2001, Charles M. Clarke llevó a cabo un análisis de clasificación de las especies Nepenthes de Sumatra y  Malasia Peninsular usando 70 características morfológicas de cada taxón. Lo siguiente es una parte del cladograma resultante, que muestra la clasificación incluyendo N. diatas y otras tres especies relacionadas.

Híbridos naturales 

El siguiente híbrido natural involucrado con N. diatas ha sido documentado.

N. diatas × N. mikei

Referencias 

Diatas